Lafont ist der Familienname folgender Personen:

 Alban Lafont (* 1999), französischer Fußballtorhüter
 Bernadette Lafont (1938–2013), französische Theater- und Filmschauspielerin
 Bernard Lafont (* um 1945), französischer Generalarzt und Inspekteur des militärischen Sanitätswesens
 Charles Philippe Lafont (1781–1839), französischer Violinspieler
 Emmanuel Lafont (* 1945), französischer Priester, Bischof von Cayenne
 Frédéric Lafont, französischer Unternehmer
 Guillem August Tell i Lafont (1861–1929), katalanischer Rechtsanwalt, Notar und Schriftsteller

 Maurice Lafont (1927–2005), französischer Fußballspieler
 Pauline Lafont (1963–1988), französische Filmschauspielerin
 Robert Lafont (1923–2009), französischer Linguist und Historiker
 Suzanne Lafont (* 1949), französische Fotografin

Siehe auch:
 La Font
 Lafon